Crimson puede referirse a:

Crimson, álbum de Alkaline Trio.
  Crimson palabra inglesa que significa Carmesí un matiz del color rojo.  
Crimson, álbum de Edge of Sanity.
Crimson, una serie de cómics de Humberto Ramos y Brian Augustyn.
Crimson, álbum de Sentenced.
Crimson, luchador profesional estadounidense.